Choapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Choapa, Zongolica, Veracruz, 
 Choapa, Astacinga, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar